Bundesliga 2017/2018 (znana jako Tipico Bundesliga ze względów sponsorskich)
była 106. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Austrii.
Brało w niej udział 10 drużyn, które w okresie od 22 lipca 2017 do 27 maja 2018 rozegrały 36 kolejek meczów. Sezon zakończyły play-offy o miejsce w rozszerzonej w przyszłym sezonie do dwunastu drużyn Bundeslidze.
Red Bull Salzburg zdobył piąty tytuł z rzędu, a 12. w swojej historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o utrzymanie 
Drużyna St. Pölten wygrała 3-1 dwumecz z Wiener Neustädter trzecią drużyną Erste Ligi o miejsce w Bundeslidze austriackiej na sezon 2018/2019.

Najlepsi strzelcy 

Źródło: soccerway.

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Austria 2017/18 - rsssf
 tipico - Bundesliga - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Österreichische Fußball-Bundesliga
 UNIQA ÖFB Cup

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
2017 w Austrii
2018 w Austrii
2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej